Grand Prix Velké Británie 1990 (oficiálně XLIII Foster's British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 15. července 1990. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1990 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1990
Grand Prix Velké Británie